Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2000 var det tredje världsmästerskapet i innebandy arrangerat av IFF. Det spelades i Norge i Drammen, Oslo och Sarpsborg, mellan 14 och 21 maj 2000.

Sverige vann vann VM-finalen över Finland med 5-3, Schweiz erövrade bronset efter en 4-2-seger mot  Danmark i matchen om tredje pris.

Slutställning

A-divisionen

Resultat grupp A

Tabell Grupp A

 Sverige och Danmark till semifinal. Norge till match om 5:e plats och Lettland till match om 7:e plats.

Resultat grupp B

Tabel Grupp B

 Finland och Schweiz till semifinal. Tjeckien till match om 5:e platsen och Ryssland till match om 7:e platsen.

Placeringsmatcher

Match 7:e platsen

 Ryssland flyttas ned till B-divisionen 2002

Match om 5:e platsen

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Medaljer

B-divisionen 
8 länder deltog i B-divisionen, Australien, Estland, Japan, Polen, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Resultat B-divisionen grupp C 

 Tyskland och Polen till semifinal.

Resultat B-divisionen grupp D

 Österrike och Estland till semifinal.

Slutspel B-Divisionen

B-Divisionen Semifinaler

B-Divisionen Final

 Tyskland kvalificererade sig till A-divisionen 2002

Källor
Slutställning och resultat på floorball.org

Externa länkar

2000 i Norge
Innebandysäsongen 1999/2000
Internationella sportevenemang i Oslo
2000
Innebandy i Norge
Sport i Drammen
Sport i Sarpsborg